

Diritto
Fermo amministrativo – in diritto amministrativo
Fermo di indiziato di delitto, in diritto processuale penale è una misura cautelare
Fermo, in diritto commerciale è la sospensione della validità di un titolo di credito

Geografia
Fermo, città delle Marche capoluogo dell'omonima provincia
Fermo (Frmić), isolotto dell'arcipelago zaratino a sud-ovest di Santi Filippo e Giacomo in Croazia

Persone
Fermo, nome proprio maschile italiano
Fermo da Caravaggio, pittore italiano

Sport
Fermo, nel gioco delle bocce è un tipo di tiro
Fermo, arresto della palla nell'hockey su prato

Altro
Fermo è un termine utilizzato in araldica
Fermo con le mani! è un film di Totò

Pagine correlate
San Fermo

Altri progetti